Аль-Азіз Біллах, Абу-Мансур Нізар аль-Азіз Біллах (*10 травня 955 —14 жовтня 996) — фатімідський халіф у 975—996 роках.
 Аль-Мансур Біллах, Абу-Тахір Ісмаїл аль-Мансур Біллах (*913 —19 березня 953) — ісмаїлітський халіф у 946—953 роках.
 Аль-Мустаршид Біллах, Абу́ Мансу́р аль-Фадль аль-Мустарши́д Білла́х (араб. أبو منصور المسترشد بالله‎‎‎) — Багдадський халіф з династії Аббасидів, що правив з 1118 по 1135.